Salvador Cardús i Florensa (Terrassa, 1900-1958), historiador
 Salvador Cardús i Ros (Terrassa, 1954), periodista, escriptor, economista i sociòleg